Port lotniczy Kassel Calden – port lotniczy położony 1,9 kilometra na zachód od Kassel w Calden, w Hesji, w Niemczech.

Przypisy

Bibliografia 
 Great Circle Mapper

Kassel Camden